Esistono più comuni francesi con questo nome

 Courdemanche – Eure
 Courdemanche – Sarthe